Sveta Helena két horvátországi település neve:
 Sveta Helena Kőrös (Križevci) városhoz tartozó település
 Sveta Helena Szentivánzelina (Sveti Ivan Zelina) városhoz tartozó település.